Osoby:
 Alois Döttling – austriacki polityk
 Fabian Döttling – niemiecki szachista
 Peter Döttling – niemiecki kamerzysta

Zobacz też:
 Dötting